Julio Jiménez (1896–1960) – meksykański prawnik, dramaturg
 Julio Jiménez (1934–2022) – hiszpański kolarz
 Julio Jiménez (ur. 1948) – kolumbijski pisarz, scenarzysta
 Julio Jiménez (1964–2020) – boliwijski polityk
 Julio César Jiménez (ur. 1972) – urugwajski piłkarz
 Julio Coco, Julio César Jiménez Gédler (ur. 1977) – wenezuelski aktywista i analityk polityczny